YKP steht für:
 Yacht Klub Polski, Warschau
 Yeni Kıbrıs Partisi, türkische sozialistische Partei in Nordzypern

Abkürzung